Кит Ка́рсон (1809—1868) — американский генерал, участник эпопеи фронтира и Индейских войн. Также может означать:

Топонимы США
 Кит-Карсон — округ в Колорадо.
  — городок в Колорадо.
  — гора в Колорадо.
  — гора в штате Вашингтон.
  — в городе Эскондидо (Калифорния).

Фильмы и сериалы США
  — фильм, 1903; один из первых вестернов в истории кинематографа.
  — фильм, 1928.
  — фильм, 1940.
  — сериал, 1951—1955.

См. также
 Кит
 Карсон
  (1941—2014; более известен как Л. М. Кит Карсон) — американский киноактёр, сценарист и кинопродюсер.
  — дом-музей в городе Таос (Нью-Мексико).
  — подразделение морской пехоты США времён Войны во Вьетнаме.